Уи́льям Бо́уи (;  — ) — американский инженер-геодезист.

Член Национальной академии наук США (1927).

Биография 
Родился в имении Грасслэнд в Аннаполис-Джанкшн, округ Энн-Арунделл, . Окончил государственную школу, Сент-Джонский колледж в Аннаполисе, Тринити-колледж в Хартфорде, Коннектикут (где стал бакалавром наук в 1893 году, магистром искусств в 1907 и доктором наук в 1919) и университет Лехая (где стал кандидатом наук в 1895 и доктором в 1922). В 1936 году стал почётным доктором права Эдинбургского университета в Шотландии на заседании Международного союза геодезии и геофизики, президентом которого он был, а в 1937 году получил почётную степень доктора наук от Вашингтонского университета.

В 1895 году Боуи стал сотрудником Национальной геодезической службы США. Во время Первой мировой войны служил в Инженерном корпусе в звании майора. Неоднократно представлял США на различных международных конференциях и конгрессах по геодезии. Областью его научных интересов была теория изостазии и её приложение к динамической и структурной геологии. В возрасте 64 лет ушёл в отставку с государственной службы.

Награды и память 
В 1932 году был награждён премией Шарля Лагранжа от , в 1937 году получил  медаль Эллиота Крессона от Института Франклина. В его честь названы  (в 1939 году награждён этой медалью) и подводные  и .

Примечания

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 

Геологи США
Почётные доктора Эдинбургского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Коннектикут)
Выпускники Сент-Джонского колледжа в Аннаполисе
Выпускники Лихайского университета
Члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Президенты Американского геофизического союза
Президенты Международного геодезического и геофизического союза
Лауреаты премии Шарля Лагранжа
Награждённые медалью Уильяма Боуи